Ржава — географическое название, может ссылаться на:

Железнодорожная станция:
 Ржава — узловая станция Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги, расположенная в посёлке Пристень Курской области.

Населённый пункт:
 в Курской области:
 Ржава — деревня в Большесолдатском районе;
 Ржава — село в Глушковском районе;
 Ржава — деревня в Фатежском районе;
 в Орловской области
 Ржава — село в Кромском районе;
 в Смоленской области
 Большая Ржава — деревня в Велижском районе;
 Малая Ржава — деревня в Велижском районе.
 в Тульской области
 Ржаво (Ржава) — село в Щёкинском районе.

Река:
Ржава — река в Курской области;
Ржава — река в Смоленской области.

Также возможно:
 «Величавая река Ржава» — песня Сергея Арно